Moscovici ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Moscovici (* 1944), rumänisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Marie Moscovici (1932–2015), französische Soziologin und Psychoanalytikerin
 Pierre Moscovici (* 1957), französischer Politiker (PS)
 Serge Moscovici (1925–2014), französischer Sozialpsychologe rumänischer Herkunft